46-й чемпионат СССР по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с ноября 1983 по февраль 1984 года с участием 12 команд. Победителем впервые в своей истории стал рижский «Радиотехник», Прервалась рекордная серия ЦСКА, состоявшая из 14 чемпионских титулов подряд.

Система проведения чемпионата 
Команды высшей лиги по туровой системе провели двухкруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест. Худшая команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со 2-й командой 1-й лиги.

Высшая лига 

Матч за 1-е место: Москва, Малая спортивная арена центрального стадиона имени В.И.Ленина, 15 февраля. "Радиотехник" - "Динамо" - 3:1 (15:13, 8:15, 15:10, 15:7).

МВТУ покидает высшую лигу. Его меняет победитель турнира 1-й лиги киевский «Локомотив».

В переходных матчах донецкий «Шахтёр» победил ленинградское «Динамо» и получил путёвку в высшую лигу.

1-я лига  
 1. «Локомотив» Киев                    21 17  4 54-20 17
 2. «Шахтёр» Донецк                      21 17  4 56-31 17
 3. «Уралэнергомаш» Свердловск  21 12  9 40-34 12
 4. «Калев» Таллин                         21 10 11 44-43 10
 5. «Динамо» Ворошиловград         21  9 12 37-45  9
 6. «Автомобилист» Грозный           21  8 13 33-47  8
 7. «Металлург» Павлодар              21  6 15 32-51  6
 8. «Коммунальник» Минск             21  5 16 27-52  5
 9. «Север» Новосибирск                21 19  2 60-10 19
 10. «Мшенебели» Тбилиси             21 16  5 51-29 16
 11. СКА Баку                                 21 16  5 51-26 16
 12. СКА Кишинёв                           21 12  9 45-36 12
 13. «Фили» Москва                        21  9 12 40-41  9
 14. ДСК Фрунзе                             21  7 14 31-48  7
 15. «Динамо» Ереван                     21  4 17 19-53  4
 16. «Захмет» Ашхабад                   21  1 20  6-60  1

Призёры 
 «Радиотехник» (Рига): Сергей Антипин, Александр Белевич, Сергей Буча, Раймонд Вилде, Юрис Грантиньш, А. Екабсонс, Борис Колчин, В. Микелсонс, Ю. Павильч, Александр Рябов, Павел Селиванов, Р. Эглитис. Тренер — Геннадий Паршин.

 «Динамо» (Московская область): Ярослав Антонов, А. Горбунов, А. Дива, Александр Иванов, С. Иванов, Владимир Корнеев, Владимир Кулешов, В. Сяков, П. Цибизов, Александр Чачин, Сергей Чижов, Владимир Шкурихин. Тренер — Виктор Радин.

 ЦСКА: Сергей Абрамов, Павел Воронков, Виктор Лебединцев, Валерий Лосев, Олег Молибога, Юрий Панченко, Александр Савин, Александр Сапега, Юрий Сапега, А. Смирнов, А. Хромов, Александр Чёрный. Тренер — Валерий Клигер.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди мужчин
1984 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1984 году
Чемпионаты СССР в 1983 году
1983 год в волейболе